De Luxemburgse voetbalclub F91 Dudelange speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt F91 Dudelange

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Luxemburg
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

F91 Dudelange
F91 Dudelange